Ла Уертиља има више значења:

 Ла Уертиља (Сан Херонимо Хајакатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Уертиља (Тулсинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику